Тоне:
 Тоне — район Кракова.
 Тоне (посёлок) — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Ибараки.
 Тоне (река) — река в Японии, протекающая по территории региона Канто.
 Тонэ (бронепалубный крейсер) — бронепалубный крейсер Японского Императорского флота, 1907 г.
 Тяжёлые крейсера типа «Тонэ» — головной корабль серии крейсеров, название этой же серии крейсеров, 1937 г.

Персоналии:

 Валдемар Тоне (1892—1958) — латвийский художник.
 Никола-Антуан Тоне (1755—1830) — французский живописец.
 Юрис Тоне (род. 1961) — советский и латвийский бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1988 года.